Традиційна монгольська медицина розвивалася протягом багатьох років серед монгольського народу. Монгольська медична практика поширилася по всій їхній імперії і стала невід'ємною частиною багатьох інших медичних систем.

Історія 
Монголи були частиною ширшої мережі євразійців, які розробили власну медичну систему, включаючи китайських, корейських, тибетських, індійських, уйгурських, ісламських та несторіанських християн. Вони взяли медичні знання цих людей, пристосували їх для розвитку власної медичної системи і одночасно організували обмін знаннями між різними людьми в їхній імперії. Під час подорожей по Азії монголи брали з собою бригаду лікарів. Зазвичай іноземні, ці лікарі самі приносили медичні знання від інших людей в Азії до монгольського двору. Вони служать трьом цілям у подорожах, у яких супроводжували монгольські князі. Їх першою метою було бути особистими лікарями князів на випадок, якщо вони потребуватимуть медичної допомоги. Другий - спостерігати та отримувати будь-які нові медичні знання від різних груп людей, з якими вони стикаються. Нарешті, вони також мали поширити медичні знання, які монголи зібрали, серед народів, з якими стикалися. Монголи також змогли внести нові або більш досконалі знання з таких тем, як встановлення кісток та лікування воєнних ран через їх кочовий спосіб життя. Монголи були першими людьми, які встановили зв'язок між харчуванням та здоров'ям.

Традиційні монгольські лікарі були відомі як шамани, або святі люди. Вони покладались на магію та духовні сили для лікування хвороби. Їх закликали визначити, чи недуга спричинена природними шляхами чи через злісні бажання. Хоча їх часто використовували як цілителів, їх головна сила полягала в читанні пророцтв. Іноземні лікарі, які використовували трави для лікування хвороб, відрізнялися від шаманів своїм ім’ям, оточі, що означало споживача трави або лікаря. Це було запозичено з уйгурського слова для лікаря, яке було отачі.  Коли монгольська медицина почала переходити до використання трав та інших ліків і послужила послугам іноземних лікарів, значення шаманів як лікувальних цілителів стало зменшуватися.

Ху Сиухуей (1314–1330) - монгольський придворний терапевт і дієтолог за часів правління монгольської династії Юань у Китаї. Він відомий своєю книгою «Yinshan Zhengyao» («Важливі принципи їжі та напоїв»), яка стала класикою в китайській медицині та китайській кухні  . Він був першим, хто емпірично виявив і чітко описав дефіцитні захворювання.

Лікувальні практики

Кров тварин 
Кров тварин використовувалась для лікування різних захворювань - від подагри до втрати крові. Зафіксовано в «Юань-ши» багато випадків, коли кров свіжозабитої тварини, як правило, корови чи вола, використовувалася для лікування хвороб. Подагра, яка була загальним захворюванням монгольського народу, лікувалася шляхом занурення ураженої частини тіла в живіт щойно вбитої корови. Поміщення людини в шлунок тварини також застосовувалося як метод переливання крові. На полі бою, коли солдат втрачав свідомість через величезну кількість втрати крові, його роздягали і поміщали в живіт щойно вбитої тварини, поки він знову не прийшов до тями. У менш важких випадках шкіру щойно вбитого вола поєднували з жувальною травою, знайденою в шлунку корови, утворюючи своєрідну пов’язку та мазь для загоєння бойових ран. Вважалося, що шлунок і жир щойно вбитої тварини можуть поглинути погану кров і відновити здоров’я поранених.

Мінерали 
У монгольській медичній літературі згадується про використання мінеральних речовин, як правило, у вигляді порошкоподібних металів або каменів. З китайців монголи також використовували кіновар або сульфід ртуті як варіанти лікування, незважаючи на велику кількість жертв, які вони спричинили. І китайці, і монголи вважали, що кіновар і сульфід ртуті є еліксиром життя.

Трави 
Трави були опорою монгольської медицини; Легенда свідчила, що будь-яку рослину можна використовувати як ліки. Емчі цитується так:
Всі ті квіти, на яких сидять метелики, - готові ліки від різних хвороб. Їсти такі квіти можна без вагань. Квітка, яку відкидають метелики, отруйна, але при правильному складі вона може стати ліками.

Голковколювання та прижигання 
Монголець перейняв практику акупунктури у китайців. Вони адаптували цю традицію і зробили її монгольською формою лікування, коли спалювали трави на різних точках меридіана, а не використовували голку. Традиція Moxibustion (спалювання крупиці над акупунктурними точками) була розроблена в Монголії і пізніше включена в тибетську медицину .

Вода 
Одним незвичайним аспектом монгольської медицини є використання води як ліків. Воду збирали з будь-якого джерела, включаючи море, і зберігали протягом багатьох років до готовності до використання. Зазначалося, що кислотність та інші розлади шлунку піддаються водним процедурам.

Постановка кісток 
Постановка кісток - це розділ монгольської медицини, який здійснює Баріакіс, спеціаліст із встановлення кісток. Вони працюють без ліків, як анестетики або інструменти. Натомість вони покладаються на фізіотерапію, щоб повернути кістки до належного положення. Це було зроблено без болю для пацієнта. Баріачі - миряни, не мають медичної підготовки і народжуються на роботі, дотримуючись сімейних традицій. Вони мали можливість усунути будь-яку проблему з кісткою, незалежно від того, наскільки вона важка чи важка. Коли китайських лікарів завезли до Монгольської імперії, відомий хірург-ортопед Юань Вей Ілінь встановив особливі методи встановлення переломів та лікування вивихів плеча, стегна та коліна. Він також започаткував метод суспензії для зменшення суглобів . Він був не тільки хірургом-ортопедом, а й анестезіологом, який під час операцій використовував різні народні медицини для знеболення. Здається, що ця традиційна практика занепадає, і що жодні наукові дослідження з нею не проводились.

Пульсова діагностика 
Діагностика пульсу дуже популярна в Західній Азії і особливо в Ірані, а її введення на ісламський Захід можна прослідкувати ще до монголів. Монгольське слово для пульсу  mai має китайську етимологію. У Китаї діагностика пульсу була пов’язана з рівновагою між Інь та Ян. Вважалося, що нерегулярні імпульси спричинені дисбалансом інь та ян. Однак, коли монгол прийняв цю медичну практику, вони вважали, що пульс безпосередньо пов'язаний з моральним порядком і що, коли моральний порядок хаотичний, пульс також буде хаотичним і нерегулярним. Ця віра висвітлюється в історії, переказаній в «Юань Ши». У 1214 р. у Огодея Каана пульс був нерегулярним, і він дуже хворів. Його найвірогідніший лікар наказав оголосити загальну амністію по всій імперії. Незабаром після цього Огдей Каан відновився до свого здоров’я, а пульс знову став правильним. Для монгола цей виклад свідчить про пряму залежність між пульсом і моральним порядком. Пульсодіагностика незабаром стала інструментом первинної діагностики та стала наріжним каменем монгольської медицини. Кубілай постановив перекласти китайські посібники з медицини на основі пульсу монгольською мовою. Його наступник, Темур, у 1305 р. наказав, щоб діагностика пульсу була одним із десяти обов'язкових предметів, за якими тестуються студенти-медики Імператорської медичної академії. При діагностиці пульсу існувала різниця між вимірюванням пульсу у дитини проти пульсу у дорослого, і ця різниця була наголошена в китайських текстах, які були перекладені, а згодом і в монгольських текстах.

Виявлення зв'язку між дієтою та здоров’ям 
У 1330 році Ху Сихуей, монгольський лікар, опублікував Іньшань Чженьо (Важливі принципи їжі та напоїв). Це була перша книга такого роду. У цьому підручнику Ху Сихуей проповідував важливість збалансованого харчування з акцентом на помірність, особливо вживання алкоголю. Він також перерахував корисні властивості різних звичних продуктів харчування, включаючи рибу, молюски, м'ясо, фрукти, овочі та 230 круп. Виноград рекомендували для зміцнення характеру та підвищення енергетичного рівня. Однак вживання занадто великої кількості яблук може спричинити розтягнення, а захоплення занадто великою кількістю апельсинів призведе до пошкодження печінки. Поширений пункт меню, м’ясо собаки, був дуже корисним, оскільки заспокоював печінку, селезінку, серце, легені, нирки та перикард. Цей зв’язок між харчуванням та здоров’ям широко поширювали монголи, подорожуючи по євразійських степових землях .

Дом 
Дом — це традиція побутового лікування, багато з яких базуються просто на забобонах — один із випадків, коли зображення лисиці, підвішеної над ліжком дитини, допоможе їй заснути. Також підрахунок частоти дихання вважається полегшенням для психологічних проблем та переживань.

Харчові папери 

Друкарський фонд, знайдений у східній Монголії в 1920-х роках, зафіксував історичний звичай їсти папірець із нанесеними на ньому словами, щоб запобігти або зцілити хвороби. На полях розміром приблизно 24x29 мм надруковані магічні заклинання в тибетській мові, а також інструкції з використання монгольською мовою. Практика, очевидно, була частиною ламаїстської популярної медицини .

Традиційна монгольська медицина сьогодні 
На сьогодні Монголія - ​​одна з небагатьох країн, яка офіційно підтримує свою традиційну систему медицини. 

З 1949 р. Уряд Китаю неухильно сприяє досягненню монгольської медичної допомоги, досліджень та освіти. У 1958 році кафедра традиційної китайської та монгольської медицини Медичного коледжу Внутрішньої Монголії відкрила свої двері для студентів. У 2007 році він розширився, відкривши сучасний кампус неподалік від міста Хоххот. Китайський уряд також створив десятки монгольських лікарень з 1999 року, у тому числі 41 - у Внутрішній Монголії, 3 - у Сіньцзяні та по 1 - у Ляоніні, Хейлунцзяні, Ганьсу та Цинхай .

Примітки

Посилання 
 Traditional Mongolian medicine, references to research papers
 BRIEF HISTORY AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MONGOLIAN MEDICINE

Культура Монголії